The Virginia Judge – cortometraggio del 1930 prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
The Virginia Judge – film del 1935 diretto da Edward Sedgwick (1935)